Geografia:
 Mon – stan Mjanmy
 Møn – wyspa duńska

Inne:
 Mon Mothma – fikcyjna postać z Gwiezdnych Wojen
 Mon-khmer – grupa językowa
 Mon – japoński herb rodowy (zobacz: kamon)

Zobacz też 
 MON